Органические пероксиды — соединения состава ROOR', содержащие пероксидную группу O-O и являющиеся органическими производными пероксида водорода, в молекуле которого оба атома водорода замещены на углеводородные радикалы.

Номенклатура 

Органические пероксиды могут быть как симметричными ROOR, так и несимметричными ROOR'. Их название образуется из названий соответствующих углеводородных радикалов и окончания «пероксид»:
  — диметилпероксид
  — трет-бутилметилпероксид

Получение 

Органические пероксиды можно получать различными способами. Наиболее распространённые:

 Газофазный синтез из углеводородов и кислорода
При температурах 150—200 °C в присутствии паров воды и бромоводорода изобутан окисляется кислородом с образованием ди-трет.бутилпероксида. В аналогичные реакции вступает изопентан.
 Автоокисление металлоорганических соединений
 Синтез с использованием пероксида водорода
При алкилировании пероксида водорода эфирами сульфокислот либо в реакции пероксида водорода со спиртами в присутствии кислоты можно получить симметричные диалкилпероксиды:

 
 Получение из гидропероксидов
В результате алкилирования гидропероксидов можно получить несимметричные диалкилпероксиды:
 
 Присоединение трет.алкилгидропероксидов к алкенам с активированной двойной связью:
 

Кроме того, диалкилпероксиды различного строения образуются среди смеси продуктов автоокисления углеводородов вследствие рекомбинации алкоксильных и алкопероксильных радикалов:

Физические и химические свойства 

Низшие диалкилпероксиды являются крайне нестабильными соединениями и способны взрываться от малейшего механического воздействия. С ростом молекулярной массы устойчивость пероксидов возрастает. Например, ди-трет.бутилпероксид способен перегоняться без разложения при атмосферном давлении. С дальнейшим ростом длины углеводородной цепи температура кипения пероксидов возрастает и достигает температуры разложения, но такие пероксиды можно перегонять при пониженном давлении. В присутствии ионов переходных металлов, катализирующих разложение диалкилпероксидов, их стабильность резко снижается.

Диалкилпероксиды сравнительно устойчивы к действию кислот и оснований. Но при наличии арильных заместителей и атомов водорода в α-положении гидролиз пероксидов в присутствии кислот и оснований облегчается, при этом образуются спирты:

 

Из-за наличия неустойчивой пероксидной группы O-O пероксиды при нагревании разлагаются по гомолитическому механизму:

 

Образующиеся активные алкоксильные радикалы способны рекомбинировать, распадаться и вступать во вторичные реакции, отрывая атомы водорода у молекул растворителя и других веществ, что приводит к образованию сложной смеси продуктов. Так, при термолизе дипропилпероксида образуются пропаналь, формальдегид, оксид углерода, диоксид углерода, низшие углеводороды, водород.

Диалкилпероксиды, как и другие пероксиды, проявляют окислительные свойства и способны окислять как органические, так и неорганические соединения.

Применение 

Диалкилпероксиды применяются в качестве инициаторов в процессах радикальной полимеризации.

Воздействие на организм 

Пероксиды при контакте с кожей и слизистыми оболочками вызывают их раздражение, могут привести к дерматитам и некрозу. Особенно опасно их попадание в глаза.

Литература